Osoby:
 Adolf Hoch – austriacki architekt
 August Hoch – amerykański psychiatra
 Doris Hoch – niemiecka polityk
 Henryk Hoch – polski polityk
 Oswald Hoch – niemiecki polityk

Inne:
 Hoch Horefellistock – szczyt

Zobacz też:
 Höch
 Høgh
 Hoog